Les Crocodylomorphes (Crocodylomorpha) sont un super-ordre de sauropsidés qui comprend les crocodiliens et les ordres apparentés disparus.

Au cours du Mésozoïque et du début de l'ère Tertiaire, les Crocodylomorphes étaient beaucoup plus diversifiés qu'aujourd'hui. Les espèces vivant au Trias étaient petites, d'architecture légère et étaient des animaux terrestres actifs. Ils ont été supplantés au début du Jurassique par diverses formes aquatiques et marines. Le reste du Jurassique, le Crétacé et le Tertiaire ont vu apparaitre une grande diversité de lignées terrestres et semi-aquatiques. Les crocodiliens actuels apparaissent peu avant la fin du Crétacé.

Histoire évolutive des crocodylomorphes 
Quand on observe les fossiles d'espèces éteintes et l'architecture du groupe, la lignée des crocodiliens (clade des Crurotarsi) s'avère avoir été un groupe de reptiles très diversifié et doué d'un fort pouvoir d'adaptation. C'est un groupe au moins aussi ancien que les dinosaures, qui, comme des derniers, a évolué sous une grande variété de formes. Les premières, les sphénosuchiens, ont vécu à la fin du Trias ; ils avaient de très graciles formes terrestres rappelant des lévriers. Au Jurassique et au Crétacé, les formes marines de la famille des Metriorhynchidae, comme le genre Metriorhynchus, avaient des membres antérieurs en forme de pagaie et une queue semblable à celle des poissons modernes. Dakosaurus andiniensis, une espèce étroitement liée à Metriorhynchus, avait une tête adaptée pour manger de grands reptiles marins. Plusieurs espèces terrestres ont évolué au cours du Crétacé vers des formes herbivores comme Simosuchus clarki et Chimaerasuchus paradoxus. Au cours du Tertiaire et du Pléistocène, un certain nombre de lignées ont donné des prédateurs entièrement terrestres.

Définition phylogénétique 
Les Crocodylomorpha ont été définis phylogénétiquement par Sereno en 2005 comme « Le clade le plus inclusif contenant Crocodylus niloticus (Laurenti 1768), mais pas Poposaurus gracilis (Mehl 1915), Gracilisuchus stipanicicorum (Romer 1972), Prestosuchus chiniquensis (Huene 1942), Aetosaurus ferratus  (Fraas 1877). »

Références taxinomiques